El Campionat d'escacs de Finlàndia se celebrà per primer cop el 1922, i anualment des de 1931, tot i que la successió de campionats es va interrompre a partir de la invasió soviètica de 30 de novembre de 1939. Els campionats tornaren a celebrar-se anualment el 1945 i de forma ininterrompuda fins a l'actualitat.

Campions 

{| class="sortable wikitable"
! Any !! Ciutat !! Campió
|-
| 1922 || Hèlsinki || Anatol Tschepurnoff
|-
| 1928 || Viipuri || Anatol Tschepurnoff
|-
| 1931 || Hèlsinki || Eero Böök
|-
| 1932 || Hèlsinki || Ragnar Krogius
|-
| 1933 || Hèlsinki || Birger Axel Rasmusson
|-
| 1934 || Hèlsinki || Eero Böök
|-
| 1935 || Hèlsinki || Eero Böök
|-
| 1936 || Hèlsinki || Eero Böök
|-
| 1937 || Hèlsinki || Thorsten Gauffin
|-
| 1938 || Hèlsinki || Toivo Salo
|-
| 1939 || Hèlsinki || Osmo Kaila
|-
| 1945 || Hèlsinki || Hugo Ilmari Solin
|-
| 1946 || Hèlsinki || Eero Böök
|-
| 1947 || Hèlsinki || Jalo Aatos Fred
|-
| 1948 || Turku || Aarne Ilmari Niemalä
|-
| 1949 || Hèlsinki || Toivo Salo
|-
| 1950 || Hèlsinki || Kaarle Ojanen
|-
| 1951 || Hèlsinki || Kaarle Ojanen
|-
| 1952 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1953 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1954 || Hèlsinki || Osmo Kaila
|-
| 1955 || Hèlsinki || Jalos Aatos Fred
|-
| 1956 || Hèlsinki || Toivo Salo
|-
| 1957 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1958 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1959 || Turku || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1960 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1961 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1962 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1963 || Hèlsinki || Eero Böök
|-
| 1964 || Hèlsinki || Ilkka Antero Kanko
|-
| 1965 || Hèlsinki || Heikki Westerinen
|-
| 1966 || Naantali || Heikki Westerinen
|-
| 1967 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1968 || Hèlsinki || MI Heikki Westerinen
|-
| 1969 || Hèlsinki || Mauri Olavi Sirkiä
|-
| 1970 || Hèlsinki || MI Heikki Westerinen
|-
| 1971 || Hèlsinki || Ilkka Juhani Sarén
|-
| 1972 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1974 || Hèlsinki || Pertti Kalervo Poutiainen
|-
| 1976 || Hèlsinki || Pertti Kalervo Poutiainen
|-
| 1978 || Hèlsinki || Yrjö Aukusti Rantanen
|-
| 1980 || Järvenpää || Jorma Paavo Äijälä
|-
| 1982 || Hèlsinki || Veijo Mäki
|-
| 1983 || Hèlsinki || MI Kaarle Ojanen
|-
| 1984 || Hèlsinki || Antti Pyhälä
|-
| 1985 || Espoo || Jouni Yrjölä
|-
| 1986 || Pori || Yrjö Aukusti Rantanen
|-
| 1987 || Jyväskylä || Mika Ebeling
|-
| 1988 || Hèlsinki || Jouni Yrjölä
|-
| 1989 || Tampere || Antti Pyhälä
|-
| 1990 || Hèlsinki || Veijo Mäki
|-
| 1991 || Tampere || MI Joose Norri
|-
| 1992 || Hèlsinki || Esko Matti Hakulinen
|-
| 1993 || Naantali || Marko Manninen
|-
| 1994 || Hèlsinki || MI Joose Norri
|-
| 1995 || Hèlsinki || MI Joose Norri
|-
| 1996 || Hèlsinki || MI Joose Norri
|-
| 1997 || Hèlsinki || Antti Pihlajasalo
|-
| 1998 || Karhula || Tapani Sammalvuo
|-
| 1999 || Vammala || Olli Salmensuu
|-
| 2000 || Hèlsinki || Aleksei Holmsten
|-
| 2001 || Hèlsinki || MI Joose Norri
|-
| 2002 || Hèlsinki || MI Mika Karttunen
|-
| 2003 || Hèlsinki || Heikki Lehtinen
|-
| 2004 || Espoo || Heikki Lehtinen
|-
| 2005 || Lahti || Tapani Sammalvuo
|-
| 2006 || Hèlsinki || MI Mika Karttunen
|-
| 2007 || Hèlsinki || MI Mika Karttunen
|-
| 2008 || Mantta || GM Tomi Nyback
|-
| 2009 || Tampere || MI Mika Karttunen
|-
| 2010 || Hèlsinki || MI Mika Karttunen
|-
| 2011 || Hèlsinki || Mikael Agopov
|-
| 2012 || Hèlsinki || Vilka Sipilä
|-
| 2013 || Mänttä || MI Mika Karttunen
|-
| 2014 || Hèlsinki || MI Mika Karttunen
|-
| 2015 || Kalajoki || Mikael Agopov
|-
| 2016 || Hèlsinki || Vilka Sipilä
|-
|}

Bibliografia 
  (results through 1985)

Referències

Enllaços externs 
 

Finlàndia
Escacs
Escacs a Finlàndia